Касе́рос () — многозначный термин.

 Касерос — административная единица провинции Санта-Фе, Аргентина.
 Касерос — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.
 Касерос — станция Линии H метрополитена Буэнос-Айреса.
 Касерос — бывшая тюрьма, паноптикум, расположена в южном буэнос-айресском районе Парке-Патрисиос; ныне музей.
 Касерос — проспект в южной части города Буэнос-Айреса.